Burguillos (Sevilla), localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya 
 Burguillos (mancomunitat), mancomunitat de municipis de la província de Salamanca amb capital a Herguijuela de Ciudad Rodrigo 
 Burguillos del Cerro, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Burguillos de Toledo, municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 Valverde de Burguillos, municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura